Bernhard Dietsche – militare tedesco delle Waffen SS
 Edgar Dietsche – bobbista svizzero
 Fridolin Dietsche – scultore e docente tedesco
 Hugo Dietsche – ex lottatore svizzero specializzato nella lotta greco-romana
 Riccarda Dietsche – atleta svizzera di atletica leggera